Кай Ларсен (, 15 листопада 1926 - 23 серпня 2012) — данський ботанік, професор ботаніки.

Біографія 
Кай Ларсен народився у місті Гіллеред 15 листопада 1926 року.

Ларсен був професором ботаніки (почесним с 1 грудня 1996 року) у Århus University, Данія. Він був данським редактором Flora Nordica, редактором Flora of Thailand, консультантом Flora of China та виконавчим учасником Flora Malesiana.

Кай Ларсен також був членом Норвезької академії наук і літератури та Королівської данської академії наук і літератури.

Наукова діяльність 
Кай Ларсен спеціалізувався на насіннєвих рослинах.

Регіони, які досліджував К.Ларсен:

 Південно-східна Азія, зокрема Таїланд, Малайзія та Індо-Китай. Перегляд таких родин як Caesalpiniaceae, Caryophyllaceae, та Lowiaceae.
Zingiberaceae у таїландській та малайзійській флорі.

Наукові публікації 
 Suksathan, P, K Larsen. 2006, A new species of Tirpitzia (Linaceae) from Thailand, Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 34, pp. 201–205.
 Larsen, K. 2005. Distribution patterns & diversity centres of Zingiberaceae in SE Asia, Biol. Skr., vol. 55, pp. 219–228.
 Larsen, K, P Suksathan, P Triboun. 2005. Further studies in the genus Caulokaempferia (Zingiberaceae) in Thailand with the description of two new species, Nord. J. Bot., vol. 23: 4, pp. 401–406.
 Larsen, K. 2005. Lardizabalaceae. Flora of Thailand, vol. 9, pp. 39–41.
 Maknoi, C, P Sirirugsa, K Larsen. 2005, New records of Curcuma L. (Zingiberaceae) in Thailand. Thai Forest Bull. (BOT), vol. 33, pp. 71–74.
 Larsen, K, T Jenjittikul. 2004. A new species of Caulokaempferia (Zingiberaceae) from Laos. Edinburgh J.Bot. vol. 60: 3, pp. 509–512.
 Sridith, K, K Larsen. 2004. Argostemma fasciculata (Rubiaceae), a new species from Cambodia. Nordic J.Bot. vol. 23, pp. 169–171.
 Larsen, K. 2004. Morten Lange 1919-2003. Mindeord. Nordic J.Bot. vol. 23, pp. 153–154.
 Larsen, K, SS Larsen. 2003. A new species of Spatholirion (Commelinaceae) from Thailand & further notes on S. ornatum. Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 31, pp. 39–43.
 Larsen, K. 2003. Gunnar Seidenfaden. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab — Oversigt over Selskabets virksomhed 2001—2002.
 Saensouk, S, P Chantaranothai, K Larsen. 2003. Notes on the genus Alpinia (Zingiberaceae) in Thailand. Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 31, pp. 95–104.
 Jenjittikul, T, K Larsen. 2003. Orchidantha foetida (Lowiaceae) a new species from Thailand. Nord.J.Bot. vol. 22: 4, pp. 405–408.
 Larsen, K. 2003. The Zingiberaceae in Flora of Thailand. En Chantaranothai, P, Larsen, K, Sirirugsa, P, Simpson, D. (eds), Proc. 3r Simposio en Familia Zingiberaceae 2002, pp. 1–5.
 Larsen, K. 2003. Three new species of Caulokaempferia (Zingiberaceae) from Thailand with a discussion of the generic diversity. Nord. J. Bot. vol. 22: 4, pp. 409–417.
 Larsen, K, SS Larsen. 2002. Bauhinia siamensis (Leguminosae-Caesalpinioideae), an extraordinary new species from Thailand. Nat. Hist. Bull. Siam Soc., vol. 50: 1, pp. 99–104.
 Saensouk, S, K Larsen. 2002. Boesenbergia baimaii, a new species of Zingiberaceae from Thailand. Nord.J.Bot. vol. 21, pp. 595–597.
 Larsen, K. 2002. Botanical collections in the Malesian region, Sabah, Malaysia.
 Larsen, K. 2002. Caryophyllaceae. Flora Malesiana, vol. 16: Ser. 1 — Seed Plants, pp. 1–51.
 Larsen, K, J McNeely, G Shepherd. 2002. External Evaluation of the Forest & People Programme in Thailand. Scientific report.
 Veesommai, U, K Larsen. 2002. Gymnocladus C.E. Parkinson (Leguminosae-Caesalpinioideae), a new generic record from Thailand. Thai Forest Bull. (Bot), vol. 30, pp. 31—38.
 Larsen, K. 2002. Saxifragaceae. Flora of Thailand, vol. 7: 4, pp. 915—920.
 Larsen, K. 2002. The identity of Boesenbergia acuminata (Zingiberaceae). Nord.J.Bot. vol. 22.
 Jenjittikul, T, K Larsen. 2002. Two new species of Scaphoclamys (Zingiberaceae) from Thailand. Nord.J.Bot. vol. 22, pp. 35—38.
 Triboun, P, P Chantaranothai, K Larsen. 2002. Zingiber idae, a new name for Z. villosum Theilade (Zingiberaceae). Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 30, pp. 62—68.
 Larsen, K, M Newman. 2001. A New Species of Distichochlamys from Vietnam & some observations on generic limits in Hedychieae (Zingiberaceae). Nat. Hist. Bull. Siam Soc. vol. 49, pp. 77—80.
 Larsen, K, SS Larsen. 2001. Bauhinia strychnoidea Prain (Leguminosae-Caesalpinioideae), a new record from Thailand. Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 28, pp. 33—37.
 Larsen, K. 2001. Botanical collections in the Malesian region - What has been found, where is it & where to collect in the future. En Proceedings of the international conference on in-situ & ex-situ conservation in the new millennium, Kota Kinabalu, Sabah, Malasia
 Larsen, K. 2001. Ctenolophonaceae. Flora of Thailand, vol. 7: 3, pp. 391—393.
 Larsen, K. 2001. Geostachys smitinandii K. Larsen (Zingiberaceae), a new species from Thailand. Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 29, pp. 17—22.
 Larsen, K. 2001. Gunnar Seidenfaden 1908-2001. Nat. Hist. Bull. Siam Soc., vol. 49, pp. 3—6.
 Larsen, K, P Triboun. 2001. Hemiorchis rhodorrhachis K. Schum. (Zingiberaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bull. (Bot), vol. 28, pp. 39—43.
 Jenjittikul, T, K Larsen. 2001. Kaempferia candida Wall. (Zingiberaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bull. (Bot), vol. 28, pp. 45—49.
 Larsen, K, T Jenjittikul. 2001. Laosanthus, a new genus of Zingiberaceae from Laos. Nord.J.Bot. vol. 21: 2, pp. 135—138.
 Mood, J, K Larsen. 2001. New Curcumas from South-east Asia. New Plantsman, vol. 8, pp. 207—217.
 Larsen, K, HC Ming. 2001. Notes on the genus Ardisia (Myrsinaceae) from Thailand. Nord.J.Bot. vol. 21: 2, pp. 147—148.
 Larsen, K. 2001. Obituary: Gunnar Seidenfaden (1908—2001). Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 29, pp. 188—192.
 Larsen, K. 2001. Progress in the study of Zingiberaceae for Flora Malesiana. En Proceedings of the Fourth International Flora Malesiana Symposium 1998, pp. 143—147.
 Larsen, K. 2001. Scaphochlamys obcordata Sirirugsa & Larsen (Zingiberaceae) — Topotype in cultivation. Thai Forest Bull. (Bot.), vol. 29, pp. 40—42.
 Larsen, K. 2001. Selection of Etlingera corneri J. Mood & H. Ibrahim (Zingiberaceae) as a future correct name. Nord.J.Bot. vol. 20, pp. 475—476.
 Kress, WJ, K Larsen. 2001. Smithatris, a New Genus of Zingiberaceae from Southeast Asia. Systematic Bot. vol. 26: 2, pp. 226–230.

 Почесті 
На честь Кая Ларсена були названі деякі рослини, щоб відзначити його вклад у вивчення азіатської флори:

Роди
 Kailarsenia ароматна рослина з родини Rubiaceae, росте у Південно-Східній Азії.
 Larsenaikia один з ендемічних австралійських видів Gardenia родини Rubiaceae
 Родова назва Kaisupeea B.L. Burtt (Gesneriaceae) на честь Кая та Супі Ларсен

Види

 Burmannia larseniana D.X.Zhang & R.M.K.Saunders (Burmanniaceae)
 Bauhinia larsenii Y.F. Chen & D.X. Zhang, викопний вид Leguminosae з південного КитаюCaulokaempferia larsenii Suksathan & TribounCornukaempferia larsenii Saensouk, Theerakulpisut, & Chantaranothai!Curcuma larsenii C. Maknoi & T. JenjittikulImpatiens larsenii T. ShimizuKaempferia larsenii SirirugsaMouretia larsenii TangeZingiber larsenii Theilade

 Примітки 

 Посилання 
 Norwegian Academy of Science and Letters: Gruppe 5: Biologi 

 Джерела 
 Tirvengadum, D. D. 1993. Larsenaikia, a new genus of the Rubiaceae from Australia. Nordic J. Bot. 13: 175—184.
 Chen, Y. F. & Zhang, D. X. 2005 Bauhinia larsenii, a fossil legume from Guangxi. Bot. J. Linn. Soc. 147: 437—440.
 Saensouk, P., Theerakulpisut, P., & Chantaranothai, P. 2007. Cornukaempferia larsenii sp. nov. (Zingiberaceae): a new species from Thailand. The Natural History of Chulalongkorn University. 7: 169—173.
 Maknoi, C. (2006). A new species of Curcuma L. (Zingiberaceae) from Southeast Asia. In: Gardens' Bulletin (Singapore) 58(1): 41—46, ISSN 0374-7859, CODEN GABUAV.
 Shimizu, T. 1977. Some addition notes on Impatiens (Balsaminaceae) of Thailand. Acta Phytotax. Geobot.'' 28 (1—3): 31—34.

Ботаніки
Автори ботанічних таксонів